

Personen 
 Allan McLeod Cormack, Amerikaans natuurkundige en nobelprijswinnaar
 Bartlett Cormack, Amerikaans acteur en producer
 Danielle Cormack, Nieuw-Zeelands actrice
 Gordon Cormack, Canadees computerwetenschapper
 Patrick Cormack, Engels politicus en auteur
 Peter Cormack, Schots voetballer
 Robin Cormack, Engels historicus
 William Cormack, Schots-Canadees ontdekkingsreiziger en auteur

Plaats 
 Cormack (plaats), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland